En modélisation, l’erreur radicale est le risque que le modèle ne soit pas apte à décrire les phénomènes étudiés. Elle est d’une nature autre que celle de la variabilité interne au modèle.

Application des mathématiques